Сен-Жюлья́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Ревель. Округ коммуны — Тулуза.

Код INSEE коммуны — 31491.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 600 км к югу от Парижа, в 39 км к востоку от Тулузы.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 369 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 240 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 169 были экономически активными, 71 — неактивными (показатель активности — 70,4 %, в 1999 году было 75,6 %). Из 169 активных жителей работали 146 человек (82 мужчины и 64 женщины), безработных было 23 (13 мужчин и 10 женщин). Среди 71 неактивных 22 человека были учениками или студентами, 25 — пенсионерами, 24 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Свв. Агаты и Иулиана (XIV век). Исторический памятник с 1925 года
 Городские ворота Сер (XVI век). Исторический памятник с 1926 года
 Ветряная мельница

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна